Prairie View ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Prairie View (Arkansas)
 Prairie View (Illinois)
 Prairie View (Kansas)
 Prairie View (Missouri)
 Prairie View (Texas)

Prairie View steht für:
 Prairie View A&M University (PVAMU) in Prairie View, Texas

Siehe auch:
 Prairie View Township